Пиковец:

 Пиковец — село на Украине, находится в Казатинском районе Винницкой области Украины.
 Пиковец — село в Уманском районе Черкасской области Украины.